Барсальнуна () — правитель шумерского города-государства Киш, упоминаемый в Царском списке как 17-й царь I династии Киша.

Сын Энменнуны, брат и наследник Мелам-Киши. Его правление могло относиться к XXIX веку до н. э. В Царском списке его царствованию, как и всем ранним шумерским царям, приписывается неправдоподобная длительность — 1200 лет; согласно тому же источнику, ему наследовал сын Симуг.

Примечания

Литература 
 Ниппурский царский список

Персоналии по алфавиту
Цари Киша
Правители Азии XXVIII века до н. э.
Мифические долгожители